G34 peut faire référence à :
 Glock 34, un pistolet autrichien ;
 Socket G34, un support de processeur d’AMD.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres